Вале́рий Степа́нов:
 Степанов, Валерий Владимирович (1928—2008) — российский советский архитектор, Народный архитектор Российской Федерации.
 Степанов, Валерий Леонидович (род. 1957) — российский историк, редактор, доктор исторических наук.